Memorial Coliseum ist der Name folgender Sportstätten in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Memorial Coliseum, Atlanta, Georgia
 Allen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana
 Arizona Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, Arizona
 Beard–Eaves–Memorial Coliseum, Auburn, Alabama
 Hartford Civic Center Memorial Coliseum, früherer Name für das XL Center, Hartford, Connecticut
 Jacksonville Veterans Memorial Coliseum, Jacksonville, Florida
 Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum, Winston-Salem, North Carolina
 Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien
 Memorial Coliseum, früherer Name für das Coleman Coliseum, Tuscaloosa, Alabama
 Memorial Coliseum (University of Kentucky), Lexington, Kentucky
 Memorial Coliseum (Corpus Christi), Corpus Christi, Texas
 Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, New York
 New Haven Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut
 Veterans Memorial Coliseum (Marion), Marion, Ohio
 Veterans Memorial Coliseum (Portland), Portland, Oregon
 Veterans Memorial Coliseum (Madison), Madison, Wisconsin
 Winston–Salem Memorial Coliseum, Winston-Salem, North Carolina